Ю́рий Ильи́ч Артёменко (23 апреля (6 мая) 1906, село Высшетарасовка, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния (ныне Томаковский район, Днепропетровская область, Украина — 5 февраля 1948, Москва) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии подполковник.

Биография 
Родился на юге современной Украины — в селе Высшетарасовка тогдашнего Екатеринославского уезда (одноимённой губернии) в крестьянской семье. Украинец. Образование неполное среднее.

В Красной Армии — с 1928 года. Член ВКП(б)/КПСС — с 1929 года. В 1938 году окончил 2-е Киевское артиллерийское училище.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

200-й гвардейский лёгкий артиллерийский полк (3-я гвардейская лёгкая артиллерийская бригада, 1-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва, 60-я армия, Центральный фронт) под командованием гвардии подполковника Юрия Артёменко в ночь на 2 октября 1943 года успешно форсировал реку Днепр в районе села Домантово Чернобыльского района Киевской области Украины, оказав артиллерийским огнём содействие частям 60-й армии в боях за удержание и расширение плацдарма.

Вверенный гвардии подполковнику Ю. И. Артёменко полк отразил несколько вражеских контратак и уничтожил три танка, несколько артиллерийских и миномётных батарей и много другой боевой техники и живой силы противника.

После войны гвардии полковник Ю. И. Артёменко продолжал службу в армии. Жил в Москве. Скончался 5 февраля 1948 года. Похоронен на Рогожском кладбище.

Награды 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за умелое командование артиллерийским полком, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии подполковнику Артёменко Юрию Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1897).

Был также награждён:
 орденом Красного Знамени (14.07.43),
 орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени (25.08.44),
 тремя орденами Красной Звезды (03.02.43; 20.03.43; 03.11.44),
 медалями.

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 Сайт войсковой части 34148 — Герои Советского союза дивизии

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Похороненные на Рогожском кладбище
Члены КПСС